Klik is een systeem om software te installeren in Linux. Het gebruikt één .cmg-bestand per programma. Het bevat alles wat een programma nodig heeft om te werken. Iemand kan een bestand klikken, ook al is hij geen superuser, of als hij een live-cd gebruikt.

Klik is geïntegreerd met webbrowsers op de computer van de gebruiker. Gebruikers downloaden and installeren software door simpelweg een URL te typen die begint met klik://. Dit downloadt een klik "recept"-bestand, dat gebruikt wordt om het .cmg bestand aan te maken. Op deze manier kan een recept gebruikt worden om pakketten voor veel platforms te maken.

Klikbestanden zijn vaak simpeler dan het compileren en installeren van een programma, omdat er feitelijk geen installatie plaatsvindt. Het .cmg-bestand is een gecomprimeerde image die wordt gemount om toegang te krijgen tot het programma, terwijl het programma niet uitgepakt hoeft te worden, en zonder dat het bestandssysteem aangepast wordt. Op het moment kunnen slechts acht klikprogramma's tegelijk actief zijn, door de grens op het aantal ingepakte images dat gemount kan worden door de Linuxkernel. Het bestand wordt elke keer dat het programma uitgevoerd wordt opnieuw gemount, wat betekent dat de gebruiker een programma kan verwijderen door simpelweg het .cmg bestand te verwijderen.

Externe link
 Don't Install, Just Copy With Klik (KDE Dot News artikel)

KDE